

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Widna Góra – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Widna Góra –  część wsi Podjazy w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno